Osterquelle steht für:

Quellen
 Osterquelle (Dubrower Berge) südlich der Ortschaft Langewahl, Land Brandenburg
 Osterquelle (Geesthacht) zwischen Geesthacht und dem Ortsteil Krümmel, Schleswig-Holstein
 Osterquelle (Lübars) in Berlin östlich des Ortsteils Lübars, Bezirk Reinickendorf

Bücher
 Clara Maria Schlesier: Die Osterquelle, Kinderbuch mit Zeichnungen von Herta Boden-Gabriel, Pinguin-Verlag Berlin – Werner Neumann-Bensel, 1947